CAC pode se referir a:

 e-CAC - portal da Receita Federal;
 Colecionadores, Atiradores e Caçadores - sigla referente ao conjunto de pessoas habilitadas para a posse de armas de fogo;
 Caçador Atlético Clube - sigla de clube de futebol de Santa Catarina;
 Custo de Aquisição de Clientes - métrica para a análise de viabilidade de um modelo de negócios;
 Centro de Apoio ao Cidadão - criado pela Câmara de São José dos Campos em 2005;

Desambiguação